Новиков Михайло Миколайович — український кінорежисер
 Новиков Михайло Миколайович — російський масон
 Новіков Михайло Миколайович — український політик, адвокат.